Треуго́лка (, ), треугольная — шляпа, мягкая, из войлока (поярка или фетра), с круглой тульёй и широкими полями, пригибавшимися различным образом к тулье, головной убор с полями, загнутыми так, что они образуют три угла. 

Обычно такая шляпа является морским или армейским головным убором. Треуголка в вооружённых силах различных государств мира украшалась галунами, кистями, плюмажем, перьями, султанами, бантами, кокардами и петлицами. Получила распространение во второй половине XVII века и была популярна до конца XVIII века, пока не была заменена двууголкой.

Появление треуголки 

В первой половине XVII века в армиях Западной Европы была распространена широкополая шляпа. Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружьё. Края шляпы постепенно подгибались, пока не появился принципиально новый, прогрессивный фасон — с тремя загнутыми полями. Распространение треуголки- в армии относится к эпохе правления Людовика XIV. Со временем эту моду переняли и штатские. Треугольные шляпы, украшенные галуном и перьями, носили до того момента, пока в моду не вошли громоздкие парики — аллонж.

После этого штатские лица носили треуголку под локтем и использовали её при поклонах, описывая ею замысловатые фигуры. В армии же tricorne прижилась и была в ходу до появления в конце XVIII века двууголки.

История треуголки 
В конце XVII — в начале XVIII века треуголка имела довольно значительные размеры. Она украшалась страусовыми перьями, галуном, нередко — пышным бантом.
Постепенно шляпа становится меньше и декоративнее. Исчезает пышный плюмаж из перьев, утрачивается значительная часть декорирующих деталей. Это происходит в связи с тем, что треуголка всё больше становится декоративным аксессуаром, который кавалер держит в руке или под локтем: пудреные парики «не нуждались» в шляпе. Иное дело — охотничий костюм. В его состав непременно входила шляпа. В армии также прижилась треуголка в качестве основного головного убора.

В XVIII веке, в эпоху рококо треуголку охотно носили женщины. Это было связано с .

Постепенно и «три угла» стали не слишком компактными. В армии, а затем и среди штатского населения, приобрела популярность двуугольная шляпа. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места — качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами.

Треуголка в России 
В России треуголки стали появляться в последней четверти XVII века и просуществовали в ней, как головные уборы, примерно 100 лет. В середине екатерининского правления они уходят, уступив место двуугольным головным уборам.

Треуголка как атрибут эпохи 
В XIX—XX веках треуголка стала характерным символом ушедшей и притягательной «галантной эпохи». Так, Константин Сомов в своей «Книге маркизы» изображает  довольно часто, не всегда следуя исторической правде.

В кинематографе и в театре треуголка используется также довольно широко. Её можно видеть во французском кинофильме об Анжелике, в советской ленте «Юность Петра», в серии фильмов о пиратах, в экранизациях пьес Карло Гольдони, в постановках Бомарше.

См. также 
 Треух
 Кивер
 Пилотка

Примечания

Литература 
 
 
 
 М. Н. Мерцалова, История костюма. , 1972
 Иллюстрированная энциклопедия моды. М., 1987

Тыл
Головные уборы XVIII века
Мужской костюм XVIII века
Шляпы